Une ubiquinol oxydase est une oxydoréductase de la chaîne respiratoire de certaines cellules dont on connaît deux variantes :

 l'ubiquinol oxydase transportant H+ (), présente chez des bactéries ;
 l'ubiquinol oxydase non électrogène (), ou oxydase alternative (), présente dans les mitochondries d'eucaryotes tels que des plantes, des mycètes et des protistes.

Seule la première de ces deux enzymes participe à la génération d'un gradient de concentration de protons à travers la membrane biologique dans laquelle la chaîne respiratoire est localisée, contribuant à la phosphorylation de l'ADP en ATP par l'ATP synthase dans le cadre de la phosphorylation oxydative.

Notes et références 

EC 1.10.3